Кала може да се односи на:

 Кала, насеље у Француској
 Кала (Немачка)
 Кала (Мејн)
 Кала (Удине), насеље у Италији
 Кала (филм из 1958)